Песчаный лог
 Песчаный лог — место захоронения 450 мирных жителей (в том числе 35 детей) и советских военнопленных, расстрелянных там фашистами в августе 1942 года при оккупации правобережной части города Воронеж
 Песчаный Лог — река, протекающая в городе Воронеже